Jugendheim steht für:

 Jugendheim, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung
 Jugendheim, pädagogisch betreute Wohneinrichtung für Jugendliche, siehe Heimerziehung

Siehe auch:
 Jugenheim